Organisations internationales :
 Ligue communiste internationale (quatrième internationaliste), trotskyste ;
 Ligue communiste internationale, marxiste-léniniste-maoïste ;
 Brésil :  ;
 Portugal :  ;
 Viêt Nam : .